Limeira steht für:

 Limeira, Stadt im Bundesstaat São Paulo, Brasilien

Limeira ist der Familienname folgender Personen:

 Daiane Limeira (Daiane; * 1997), brasilianische Fußballspielerin
 Gabriel de Paulo Limeira (Gabriel; * 1983), brasilianischer Fußballspieler